Ошанин — русская фамилия. Женская форма — . Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Иосиф, означающего по-древнееврейски «приумножение» или от катойконима «ошанин» — житель города Ош.

 Ошанины — дворянский род.

Ошанин 
 Ошанин, Дмитрий Александрович (1907—1978) — советский учёный-психолог.
 Ошанин, Василий Фёдорович (1844—1917) — русский учёный, биолог-энтомолог, географ и путешественник.
 Ошанин, Илья Михайлович (1900—1982) — советский китаист.
 
 Ошанин, Никифор Фёдорович (1862—1913) — тамбовский губернатор в 1912—1913 годах.

Ошанина 
 
 Ошанина, Елизавета Алексеевна (в замужестве Драшусова; 1817—1884) — русская писательница и благотворительница.

См. также 
 Ошана
 Ошанива

Примечания